Kula Kamerlengo, tvrđava u jugozapadnom dijelu Trogira
Kardinal kamerlengo, komornik kardinalskog zbora u Katoličkoj Crkvi